Horisontal genoverførsel (HGT) eller lateral genoverførsel (LGT) er overførsel af gener fra en biota (organisme og/eller ikke-cellet liv) til en anden, uden at der er tale om nedarvning til afkom.
 
Modsat er vertikal genoverførsel overførsel af arvemateriale til afkom.

Direkte celle til celle kontakt for eksempel overførsel af plasmid fra en bakterie til andre bakterier, mennesker eller dyr – kaldet konjugation. Alternativt kan DNA overføres ved at virus trænger ind i levende organismers celler. Alternativt kan fremmed DNA optages fra fødevarer via fordøjelsessystemet.

Et eksempel på horisontal genoverførsel er at fremmed DNA kan komme fra parasitter, f.eks. at 70% af hvirvelløse dyr har indlejret store dele eller næsten hele parasitten Wolbachias genom i deres genom.

Et andet eksempel er horisontal genoverførsel mellem planter – dvs højere liv.

Endnu et eksempel er horisontal genoverførsel via vira og artshybrider.

Horisontal genoverførsel er almindelig blandt bakterier. Det menes at omkring ca. 6-25% af bakteriers genoverførsler er via horisontal genoverførsel.
 
Horisontal genoverførsel menes at være en betydende faktor i udvikling af antibiotikaresistens.

Kilder/referencer

Se også 
 Junk-DNA

Genetik